Холмск () е град в Сахалинска област, Русия. Разположен е в югозападната част на остров Сахалин, на брега на Татарския проток, Японско море. Административен център е на Холмски район. Към 2016 г. има население от 28 521 души.

История 

Селището е основано през 1870 г. под името Маука. След Руско-японската война, през 1905 г., селището е предоставено на Япония, които го преименуват на Маока. През 1922 г. получава статут на град от Япония. След края на Втората световна война, руснаците превземат Сахалин и градът бива преименуван на Холмск през 1946 г.

Население

Климат 
Климатът в Холмск е умереноконтинентален. Средната годишна температура е 2,7 °C, а средното количество годишни валежи е около 784 mm.

Икономика 

Основните отрасли, засегнати в Холмск, са рибната промишленост, целулозно-хартиената промишленост, ремонтът на плавателни съдове, металообработващата промишленост, дърводобивът и строителството. Също така е важен железопътен възел.

Източници 

Градове в Сахалинска област